Delphine Gay de Girardin – scrittrice francese
 René-Louis de Girardin – artista e scrittore francese

Pagine correlate
Girardin